BWU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sydney-Bankstown (AWS) (Australia)
 bwu – codice ISO 639-3 della lingua buli (Ghana)